Az 1941–1942-es Nationalliga volt a 45. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Lugano volt. A szezont a Grasshoppers csapata nyerte, a bajnokság történetében tizenegyedjére.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság